Boris Godunov je lahko:

 Boris Godunov, ruski car
 Boris Godunov - tragična drama Aleksandra Sergejeviča Puškina
 Boris Godunov - opera Modesta Petroviča Musorgskega